El Torneig del Bronx 2019, oficialment conegut com a NYJTL Bronx Open 2019, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 16 i el 24 d'agost de 2019 al Cary Leeds Center del Crotona Park, al districte del Bronx de Nova York (Estats Units). Aquest torneig va substituir el torneig de Ciutat del Quebec, tot i que es van intercanviar les dates amb el torneig de Zhengzhou que a la vegada va substituir el torneig de New Haven.

La tennista polonesa Magda Linette va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

Competicions tennístiques estatunidenques
Esport a Nova York
WTA Tour 2019